59 - o ano 59 d.C
59 (número)
59 (álbum)

0059